|-
| (20201) 1997 EK6||||6 березня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (20202) 1997 EC25||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20203) 1997 ED25||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 20204 Юдзуруносато (Yuudurunosato)||||1 березня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 20205 Sitanchen||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20206) 1997 FA4||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20207 Dyckovsky||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20208 Philiphe||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20209) 1997 FE5||||30 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (20210) 1997 GQ7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20211 Joycegates||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20212 Ekbaltouma||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20213 Saurabhsharan||||5 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20214 Lorikenny||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20215) 1997 GQ26||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20216) 1997 GS27||||9 квітня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 20217 Kathyclemmer||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20218 Dukewriter||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20219 Brianstone||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20220) 1997 GA40||||7 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20221) 1997 HV8||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20222) 1997 HP11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20223) 1997 HK16||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 20224 Johnrae||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20225) 1997 MG1||||26 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20226) 1997 NG6||||11 липня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (20227) 1997 WS35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20228 Жанмаркмарі (Jeanmarcmari)||1997 XG||3 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (20229) 1997 XX4||||6 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 20230 Бленчерд (Blanchard)||||6 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (20231) 1997 YK||1997 YK||18 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20232) 1997 YK2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20233) 1998 AZ6||||5 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 20234 Біллґібсон (Billgibson)||||6 січня 1998||Станція Андерсон-Меса||Марк Буї
|-
| (20235) 1998 BA7||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20236) 1998 BZ7||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (20237) 1998 CC3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20238) 1998 DT7||||23 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (20239) 1998 DT12||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20240) 1998 DC13||||24 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (20241) 1998 DV23||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 20242 Саґо (Sagot)||||27 лютого 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (20243) 1998 DB36||||25 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20244) 1998 EF||1998 EF||1 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20245) 1998 EL5||||1 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 20246 Фраппа (Frappa)||||1 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (20247) 1998 EB9||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (20248) 1998 EE10||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (20249) 1998 EM10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20250) 1998 EP11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20251) 1998 EA12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 20252 Eyjafjallajokull||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20253) 1998 EJ21||||1 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 20254 Упиці (Upice)||||21 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (20255) 1998 FX2||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20256 Адольфнекар (Adolfneckar)||||23 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (20257) 1998 FL6||||18 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20258) 1998 FF10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 20259 Аланхоффман (Alanhoffman)||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (20260) 1998 FL11||||22 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20261) 1998 FM12||||19 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (20262) 1998 FB14||||25 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (20263) 1998 FF16||||25 березня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| 20264 Чоган (Chauhan)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20265 Юїнчен (Yuyinchen)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20266 Денієлчої (Danielchoi)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20267) 1998 FU27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20268 Ракольєр (Racollier)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20269) 1998 FF28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20270 Фільдойч (Phildeutsch)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20271 Елліґолдберґ (Allygoldberg)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20272 Дуйга (Duyha)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20273) 1998 FO37||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20274 Гальперін (Halperin)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20275) 1998 FR41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20276) 1998 FO42||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20277) 1998 FL44||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20278 Цілейхан (Qileihang)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20279 Гарель (Harel)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20280) 1998 FQ49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20281 Кетхартмен (Kathartman)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20282 Хедберг (Hedberg)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20283 Елізагеллер (Elizaheller)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20284 Андрєйлєвін (Andreilevin)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20285 Любін (Lubin)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20286 Мічта (Michta)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20287 Мунтяну (Munteanu)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20288 Нахбаур (Nachbaur)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20289 Неттімі (Nettimi)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20290 Шонрадж (Seanraj)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20291 Раумурті (Raumurthy)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20292 Едуардрезнік (Eduardreznik)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20293 Сайрічелсон (Sirichelson)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20294) 1998 FA73||||27 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (20295) 1998 FF75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20296 Шейсторм (Shayestorm)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20297) 1998 FQ76||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20298 Ґордонсу (Gordonsu)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20299) 1998 FH78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20300 Арджунсурі (Arjunsuri)||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

20200